Ранчо Теразас има више значења:

 Ранчо Теразас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Теразас, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику